Ixtlilxochitl, een Nahuatl naam en betekent "vanillebloem". Het was de naam van verschillende personen:
 Ixtlilxochitl I, koning van Texcoco van 1409 tot 1419.
 Ixtlilxochitl II, koning van Texcoco vanaf 1520.
 Fernando de Alva Ixtlilxochitl (1568-1648), historicus.